Hiroki Iikura (Aomori, 1 de junho de 1986) é um futebolista profissional japonês. Goleiro.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Goleiros do Japão
Futebolistas do Yokohama F. Marinos
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei